Bienenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Bianca Bienenfeld (1879–1929), österreichische Medizinerin
 Aaron Bienenfeld (* 1997), deutscher Langstreckenläufer
 Elsa Bienenfeld (1877–1942), österreichische Musikhistorikerin und Musikkritikerin
 Franz Rudolf Bienenfeld (Pseudonym Anton von Miller; 1886–1961), österreichischer Jurist, Anwalt und WJC-Funktionär (Exil in Großbritannien seit 1939)
 Hedy Bienenfeld (1906–1976), österreichische Schwimmerin
 Jakov Bienenfeld (1948–2016), kroatischer Geschäftsmann

Siehe auch:

 Bienefeld